Melançon ou Melancon est un nom pouvant désigner :

Patronyme
André Melançon (1942–2016), acteur, réalisateur et scénariste québécois
Benoît Melançon (né en 1958), professeur et écrivain québécois
Claude Mélançon (1895–1973), auteur du livre d'ornithologie Charmants voisins
Isabelle Melançon (1974-), femme politique québécoise
Joliane Melançon (1986-), judokate canadienne
Joseph Melançon (1877–1956), poète québécois
Marcel J. Mélançon (né en 1938), scientifique et philosophe québécois
Mark Melancon (né en 1985), joueur américain de baseball
Mei Melançon (née en 1980), actrice philippine
Robert Melançon (né en 1947), écrivain québécois

Toponyme

Aréna Melançon, centre sportif de Saint-Jérôme dans les Laurentides
Parc Claude-Mélançon (Montréal), parc municipal de Montréal
Parc Claude-Mélançon (Boucherville), parc municipale de Boucherville
Réserve écologique Claude-Mélançon, réserve des Hautes-Appalaches dans la région de Chaudière-Appalaches

Voir aussi

Homonymie de patronyme